Щербачёв — русская фамилия. Возможно, от прозвища «Щербак», «Щербина» со значениями: «стяжатель», «хапуга»; «рябой»; или без одного или нескольких зубов. В Костроме «щербак» — одноконный извозчик.

Известные носители фамилии 
 
 Щербачёв, Андрей Владимирович (1869—1916) — композитор.
 Щербачёв, Алексей Логинович (1720—1802) — государственный деятель.
 Щербачёв, Борис Фёдорович (1698—1779) — офицер флота, государственный деятель Российской империи, президент Юстиц-коллегии, действительный статский советник.
 Щербачёв, Валентин Васильевич (род. 1946) — украинский спортивный журналист и комментатор.
 Щербачёв, Владимир Владимирович (1889—1952) — композитор.
 Щербачёв, Григорий Дмитриевич (1823—1900) — российский писатель.
 
 
 Щербачёв, Пётр Александрович (1890—1967) — самарский архитектор.
 Щербачёв, Эдуард Михайлович (род. 1936) — советский и российский флейтист.
 Щербачёв, Юрий Николаевич (1851—1917) — российский историк.

Примечания